Ю́та Мацуму́ра (, ; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (, ).
 : золото (, , ), серебро (, , ), бронза ()..
 : золото (), бронза (2017).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2008, 2010), бронза (2007, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Сестра Юта, Тиаки Мацумура — тоже кёрлингистка, выступала в составе женской сборной Японии на Тихоокеанско-азиатских чемпионатах (, ), двукратная .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте команды Consadole Curling
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу